Buchthal est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

 Fritz Buchthal (1907-2003), neurophysiologiste danois ;
 Hugo Buchthal (1909-1966), historien de l'art allemand ;
 Vera Stephanie Buchthal (1933- ), mieux connue sous son autre nom de Stéphanie Shirley, philanthrope et femme d'affaires britannique.